Lomná kan syfta på följande platser:

Slovakien 

 Lomná (vattendrag i Slovakien), Žilina,

Tjeckien 

 Lomná (vattendrag i Tjeckien), Mähren-Schlesien, 

Robotskapade Slovakienförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar